La ABA Liga 2004-2005 fu la 4ª edizione della Lega Adriatica. La vittoria finale fu ad appannaggio dei serbi del Hemofarm Vršac sui conterranei del Partizan Belgrado.

Nebojša Bogavac, del Hemofarm Vršac, venne nominato MVP della finale.

Squadre partecipanti

Regular season

Classifica

Statistiche

Final eight

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
ABA Liga MVP:  Dejan Milojević,  Partizan Belgrado
ABA Liga Finals MVP:  Nebojša Bogavac,  Hemofarm Vršac

Voci correlate
Euroleague Basketball 2004-2005
ULEB Cup 2004-2005
FIBA Europe League 2004-2005
FIBA Europe Cup 2004-2005
Lega Baltica 2004-2005

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2004
Pallacanestro nel 2005
ABA Liga